Mathis Contamine (ur. 14 września 2001 w Thonon-les-Bains) – francuski skoczek narciarski. Medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017). Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2018–2021). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Osiągał międzynarodowe sukcesy w rywalizacji juniorskiej w młodszych kategoriach wiekowych – między innymi stał na podium nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci (srebro w konkursie indywidualnym 12-latków w 2012), OPA Games (brąz w indywidualnej rywalizacji rocznika 2000 i młodszych w 2015 oraz złoto rok później w konkursie indywidualnym rocznika 2001 i młodszych) oraz FIS Youth Cup (1. w Hinterzarten w sierpniu 2015).

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w marcu 2015 w konkursie Alpen Cup w Chaux-Neuve. Pierwsze punkty w konkursie tej rangi zdobył we wrześniu 2015 w Einsiedeln. W pierwszej dziesiątce zawodów tego cyklu po raz pierwszy uplasował się 13 lutego 2016 w Planicy, gdzie zajął 10. pozycję. W FIS Cup po raz pierwszy wystartował we wrześniu 2015 w Einsiedeln, od razu zdobywając punkty za zajęcie 25. miejsca. W grudniu 2015 w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym (został zdyskwalifikowany w obu konkursach).

W 2017 wziął udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Erzurum, gdzie zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym chłopców, a także srebrne krążki w rywalizacji drużynowej chłopców (w składzie Francji znaleźli się również Romane Dieu, Alessandro Batby i Jonathan Learoyd) oraz drużyn mieszanych (oprócz niego Francję reprezentowali także: Marine Bressand, Romane Dieu i Jonathan Learoyd. W lutym 2018 zadebiutował w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 34., a w zmaganiach drużynowych uplasował się na 9. (zespoły mężczyzn) i 4. (drużyny mieszane) pozycji. Rok później ponownie wziął udział w imprezie tej rangi – indywidualnie awansował do drugiej serii, plasując się na 26. lokacie, a w rywalizacji drużynowej zajął 8. (mężczyźni) i 6. (mikst) miejsce.

W lipcu 2019 w Szczyrku po raz pierwszy zajął lokatę w czołowej dziesiątce FIS Cupu, plasując się na 5. i 6. pozycji. W sierpniu 2019 w miejscowości Frenštát pod Radhoštěm, w ramach letniej edycji cyklu, po raz pierwszy punktował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 14. lokatę. We wrześniu 2019 w Seefeld po raz pierwszy stanął na podium Alpen Cupu, zajmując 2. pozycję. W grudniu 2019 otrzymał powołanie na 68. Turniej Czterech Skoczni, jednak we wszystkich czterech startach odpadał w kwalifikacjach. Do rywalizacji w Pucharze Świata miał jeszcze powrócić na koniec sezonu 2019/2020 (został powołany na drugą połowę cyklu Raw Air), jednak, w związku z przedwczesnym zakończeniem sezonu, wziął udział tylko w kwalifikacjach do odwołanego konkursu w Trondheim. Wcześniej wystartował na mistrzostwach świata juniorów, w każdej z trzech konkurencji plasując się w czołowej dziesiątce – indywidualnie był 10., w konkursie drużynowym 7., a w rywalizacji drużyn mieszanych 6.

29 grudnia 2020 w Oberstdorfie, w ramach 69. Turnieju Czterech Skoczni, zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 59. miejsce. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 18. miejsce w konkursie indywidualnym i 5. w drużynowym. W sezonie 2020/2021 w sumie czterokrotnie wystąpił w konkursach głównych Pucharu Świata, jednak ani razu nie zajął lokaty wyższej niż 50.

28 stycznia 2022 w Willingen awansował do drugiej serii rywalizacji zespołów mieszanych w Pucharze Świata, ostatecznie zajmując z francuskim zespołem 7. pozycję. W sezonie 2021/2022 w indywidualnych zawodach tego cyklu wystąpił dwukrotnie (także w Willingen, gdzie nie rozgrywano kwalifikacji), plasując się na 42. i 38. pozycji.

W 2019 zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym mistrzostw Francji. Ponadto, wraz z pierwszym zespołem Sabaudii, stawał na podium konkursów drużynowych zawodów tej rangi – w 2015 zdobył medal brązowy (w zespole, oprócz niego, skakali: Léa Lemare, Arthur Royer i Nicolas Mayer), w 2016 srebrny (w barwach drużyny, w której, oprócz niego, startowali jeszcze Tim Bernoud, Jonathan Learoyd i Arthur Royer), w 2018 brązowy (w składzie Sabaudii skakali wówczas: Jack White, Alessandro Batby i Jonathan Learoyd), złoty w 2019 (podobnie jak w 2018 skakali z nim wówczas White, Batby i Learoyd), 2020 (w porównaniu z poprzednimi mistrzostwami miejsce Learoyda w składzie drużyny Sabaudii zajął Valentin Foubert) i 2021 (skład jak w 2020) oraz srebrny w 2022 (w składzie Sabaudii White’a zastąpił Learoyd).

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Contamine’a na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Contamine’a na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 5 marca 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001